Efekat leptira može se odnositi na:

 Efekat leptira (fizika), izraz koji se koristi da objasni uzročno-posledične veze u teoriji haosa
 Efekat leptira (film), film iz 2004. godine
 Efekat leptira 2, film iz 2006. godine